Таламанка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бажес. Занимает площадь 29,52 км². Население — 143 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 57 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Talamanca
 Información de Talamanca en la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны